Рожковка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Рожковка — деревня в Каменецком районе Брестской области.

Россия 
 Рожковка — село в Бурлинском районе Алтайского края.
 Рожковка — деревня в Гавриловском районе Тамбовской области.